«Кара-Тэ» — дебютный студийный альбом российского рэпера Смоки Мо, выпущенный в 2004 году.

Список композиций

Кара-Тэ. 10 лет спустя 

«Кара-Тэ. 10 лет спустя» — альбом ремиксов Смоки Мо. В записи приняли участие Баста, Рем Дигга, Влади, Nel и другие представители отечественной рэп-сцены.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Смоки Мо
Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы Respect Production